Croton divaricatus, Sw., 1788 : Croton glandulosus
 Croton divaricatus, Leandri, 1939 : Croton ambovombensis

Espèce d'Angiospermes (nom scientifique)
Divaricatus
Homonymie